Katkow () ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Grigorjewitsch Katkow (1901–1992), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Michail Nikiforowitsch Katkow (1818–1887), russischer Publizist